Marika – imię żeńskie
 „Marika” (Marta Kosakowska) – polska wokalistka
 Marika (Marica) – w mitologii rzymskiej jedna z nimf

Zobacz też

Osoby 
 Marika Domińczyk – amerykańska aktorka polskiego pochodzenia
 Marika Gombitová (Mária Gombitová) – słowacka wokalistka
 Marika Kallamata – albańska aktorka
 Marika Popowicz – polska lekkoatletka
 Marika Rökk – węgierska aktorka

en:Marika